Hadal – album zespołu Velcra
 Hadal – najgłębsza strefa oceaniczna, typowa dla rowów oceanicznych